Alex Baumann (zwemmer) (1964), Canadees zwemmer
 Alex Baumann (bobsleeër) (1985), Zwitsers bobsleeër